Енвель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Енвель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези